

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Wygnanki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Stara Kornica
 Wygnanki – część wsi Piskorowice w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Leżajsk

Zobacz też 
 Wygnanka